Clarin peut faire référence à :
 Leopoldo Alas, surnommé Clarín, écrivain espagnol ;
 Clarín, un journal argentin ;
 Clarin, une municipalité de l'île de Bohol aux Philippines ;
 Clarin (Misamis occidental), une municipalité philippine ;
 CLARIN est un projet européen de ressource informatisé sur le langage.

Botanique 
 clarin est un des noms vernaculaires de la bruyère à quatre angles (Erica tetralix).
 clarin est un cépage de cuve blanc

Flore (nom vernaculaire)
Homonymie de toponyme